«Старлифтер» (, общевойсковой индекс — C-141) — американский дальний военно-транспортный самолёт. Эксплуатировался ВВС США в 1965—2006 годах.

История 
Осенью 1963 года самолёт был представлен вниманию прессы. Его технические характеристики на тот момент составляли: крейсерская скорость 796 км/ч (с грузом 27,2 т), максимальная дальность полёта около 8045 км, самолёт обеспечивал возможность десантирования личного состава и грузов без пере- или дооборудования (соответствовал определению десантно-транспортного самолёта).

Варианты загрузки 
Типовые варианты перевозимой нагрузки предусматривали размещение на борту:
 двух БТР M113, одного гружёного 2,5-тонного армейского грузовика, одной 105-мм гаубицы с машиной-буксиром и экипажей всех перечисленных машин, итого 36,3 тонны на расстояние 4505 км;
 различных грузов общей массой 27,2 тонны на расстояние свыше 5470 км;
 двенадцати четверть-тонных транспортёров; трёх 106-мм безоткатных орудий; трёх четверть-тонных прицепов, одного полутонного транспортёра и одного самоходного или буксируемого ПТРК, итого 22,2 тонны на расстояние 7240 км.

Лётно-технические характеристики 
 Силовая установка — 4 ТРДД Пратт-Уитни (Pratt & Whitney) TF33-P-7.
 Тяга 4×9525 кгс.
 Максимальная скорость — 910 км/ч.
 Дальность полёта без дозаправки в воздухе с максимальным полезным грузом — 4723 км.
 Масса:
 снаряжённого — 67 186 кг;
 максимальная взлётная 155 582 кг.
 Грузоподъёмность — 154 солдата или 41 тонна груза.
 Размах крыла 48,74 м.
 Длина 51,29 м.
 Высота 11,96 м.
 Площадь крыла 299,88 м².

Транспортные характеристики 

Полезная нагрузка:
 154 военнослужащих,
или
 123 полностью экипированных парашютиста,
или
 80 носилок для раненых и сиденья для 16 сопровождающих.

Люки для десантирования расположены в задней части кабины.

Грузы загружаются через двухстворчатую дверь и погрузочно-разгрузочную аппарель в скошенной кверху задней части фюзеляжа.

Модификации 

 C-141A — оригинальная модель, с полезной нагрузкой 28 900 кг.
 C-141A KAO () для NASA.
 C-141B — модернизация оставшихся 270 самолётов C-141A (1977—1982), исходя из опыта войны во Вьетнаме путём вмонтирования двух дополнительных секций. Фюзеляж при этом был удлинён на 7,11 м, что увеличило объём грузового отсека на 61,48 м³. В середине 1976 года был переоборудован первый самолёт (опытный образец YC-141B, испытан 24 марта 1977 года). Также установлена система для дозаправки в воздухе. Переоборудование позволило увеличить полезную нагрузку:
 205 военнослужащих, или 103 носилки для раненых и сиденья для 13 сопровождающих, или 168 полностью экипированных парашютиста, или 13 стандартных транспортных контейнеров.
 SOLL II — в 1994 переоборудованы из тринадцати C-141B (для участия в спецоперациях, комплекс мер по улучшению навигации в ночных условиях и повышению скрытности полёта).
 C-141C — модернизация 63 самолётов (1990) — новая авионика и система навигации, замена некоторых механических и электромеханических систем на радиоэлектронные.

Схожие самолёты 
 Ил-76
 C-17 Globemaster III

Потери 

За время эксплуатации был потерян 21 самолёт типа Lockheed C-141 Starlifter.

Примечания

Ссылки 
 Operators’ reference drawing , , . // Flight International. — London: Iliffe Transport Publications Ltd, 26 November 1966. — No. 2907 — Vol. 86 — P. 903, 922—923. (подробное схематическое устройство самолёта)
 C141Heaven

Самолёты Lockheed
Военно-транспортные самолёты
Самолёты Вьетнамской войны
Четырёхдвигательные реактивные самолёты